Коммон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коммон, Альф (1880—1946) — английский футболист, который играл на позиции нападающего.
 Коммон, Эндрю Энсли (1841—1903) — английский астроном-любитель, известный новаторскими работами в астрофотографии.

Другое 
 Common (Лонни Рашид Линн; род. 1972) — актёр и рэп-исполнитель.

См. также 
 Комон